Dona Leonor de Meneses (1430 – Vila Viçosa, 7 de Maio de 1452) foi uma nobre portuguesa. Foi a primeira esposa de Fernando II, 3.º Duque de Bragança, com quem casou aos 17 anos. Faleceu ainda jovem, sem deixar descendência. Era filha de Dom Pedro de Meneses, 1.º Conde de Vila Real e de D. Margarida de Miranda. Era irmã de Brites de Meneses, 2.ª Condessa de Vila Real.

Jaz na Igreja dos Agostinhos, em Vila Viçosa.

Duquesas de Bragança
Mulheres de Portugal medieval
Mulheres do século XV